

Топоніми 
 Долинський повіт
 Долинський район (Івано-Франківська область)
 Долинський район (Кіровоградська область)

Особи 
 Долинський Вітольд (27 грудня 1880, с. Дуліби — 11 березня 1955, м. Гданськ) — архітектор.
 Іван Віктор Долинський — польський архітектор.
 Долинський Іван Миколайович (25 липня 1921, Лібау, Манітоба) — «поет канадських прерій», пише українською та англійською мовами.
 Долинський Лука (близько 1745, м. Біла Церква, тепер Київської обл. — 10 березня 1824, м. Львів) — український живописець, портретист.
 Долинський Роман (30 квітня 1899, с. Глушків, Городенківський район, Івано-Франківська область — 13 березня 1961, м. Нью-Йорк, США) — хорунжий УГА, підполковник дивізії Галичина.
 Долинський Степан Романович (псевдо «Комар»; ?, м. Заліщики Тернопільської області — 1940) — діяч УВО, ОУН.

Див. також 
 Долінський
 Долинська (значення)
 Долинські

Українські прізвища